Мо́зес () — чоловіче ім'я, англійська та німецька форми імені Мойсей.

Відомі носії 
 Мозес Гомберг (1866—1947) — хімік-органік.
 Мозес Ешлі Кертіс (1808—1872) — американський ботанік, міколог, вчитель та священик.
 Мозес Монтефіоре (1784—1885) — один із найвідоміших британських євреїв XIX століття; фінансист, громадський діяч та філантроп.
 Мозес Сміт (1932—1984) — американський блюзовий співак і музикант.
 Мозес Тануї (1965) — кенійський легкоатлет, олімпієць.
 Мозес Чавула (1985) — малавійський футболіст.

Прізвище 

 Бабуся Мозес (1860—1961) — американська художниця-аматорка.
 Віктор Мозес (1990) — нігерійський футболіст.
 Едвін Мозес (1955) — американський легкоатлет.
 Меррілл Мозес (1977) — американський вотерполіст.
 Чайна Мозес (1978) — американська співачка і телеведуча, живе у Парижі, Франція.

Див. також 
 Мозес Мабіда (стадіон)